Revolución democrática puede referirse a los siguientes conceptos: 
 Revolución Democrática, partido político chileno, fundado en 2012.
 Partido de la Revolución Democrática, partido político mexicano, fundado en 2012.